Philipp Petzschner e Tim Pütz erano i detentori del titolo, ma Petzschner ha deciso di non partecipare. Pütz ha fatto coppia con Jan-Lennard Struff, perdendo al primo turno contro John Peers e Bruno Soares.

In finale Peers e Soares hanno sconfitto Rohan Bopanna e Denis Shapovalov col punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  John Peers /  Bruno Soares (campioni)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (primo turno)

  Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
  Oliver Marach /  Jürgen Melzer (semifinale)

Riserve 

  Matteo Berrettini /  Márton Fucsovics (primo turno)

Wildcard 

  Andre Begemann /  Dustin Brown (primo turno)
 
  Lucas Pouille /  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2019